Лев Феликсович Лагорио ( или  — ) — русский художник-маринист. Выпускник Петербургской Академии художеств. Первый ученик Айвазовского, его подмастерье, может быть отнесён к киммерийской школе живописи.

Биография 

Родился Лев Феликсович в Феодосии, в семье купца, негоцианта, масона Феличе Лагорио (1781—1857), вице-консула королевства Обеих Сицилий, происходившего из аристократического генуэзского рода. Согласно сохранившейся метрике о крещении, мать Льва была немкой.

Ранее считалось, что Лагорио окончил Феодосийскую гимназию, однако современные исследователи склоняются к тому, что как и старшие братья, Лев получил домашнее образование. В его детские годы гимназии в Феодосии ещё не было, было лишь уездное училище, и отдавать туда детей было не в традициях аристократических семей.

Увлечение рисованием и любовь к морю определили его дальнейшую судьбу и главную тему его творчества. В 1839—1840 годах занимался в Феодосийской мастерской И. К. Айвазовского.

В 1842 году, при содействии губернатора Таврии А. И. Казначеева, поступил в Императорскую Академию художеств, где обучался на средства герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Его учителями были А. И. Зауервейд и М. Н. Воробьёв, затем Б. П. Виллевальде.

Летом 1845 года совершил плавание на военном пароходо-фрегате «Грозящий», в 1846 году плавал на собственной лодке вдоль берегов Финского залива.
В 1847 году удостоен малой серебряной медали за «Финляндский вид», в 1848 году — большой серебряной медали за этюд с натуры.
Через три года после поступления удостоился золотой медали 2-й степени за работу «Вид в окрестностях Выборга». В 1850 году получил звание художника XIV класса и золотую медаль 1-й степени за «Вид на Лахте, близ Петербурга».
Во время своего студенчества участвовал в создании «портрета» Козьмы Пруткова.

В 1851 году был отправлен за казённый счёт на Кавказ.

В 1852 году, после окончания Академии приняв российское подданство, отправился в пенсионерскую поездку в Европу, где пробыл восемь лет. В течение 1853 года проживал в Париже, где занимался изучением живописи французских мастеров в Лувре и Люксембургском дворце.

В 1854 году переехал в Рим. Написанную в Италии картину Лагорио «Вид из итальянского домика в сад» за 400 рублей выкупила императрица Александра Фёдоровна, деньги художник пожертвовал в фонд помощи раненым в Крымской войне.

В 1857 году после окончания пенсионерства получил разрешение продлить пребывание за границей на собственные средства сроком на два года.

В 1860 году по возвращении в Россию получил звание профессора за привезённые картины «Фонтан Аннибала, в Рокка-ди-Папа», «Капо-ди-Монте, в Сорренто» и «Понтинские болота».

В 1861 году снова совершил поездку на Кавказ, после чего представил императору Александру II три картины кавказских видов: «Дарьяльское ущелье», «Эльбрус» и «Гут-гора», за которые был удостоен ордена святой Анны 3-й степени.

В 1863 году он вновь отправился на Кавказ, в свите великого князя Михаила Николаевича, где ему привелось участвовать в «делах против горцев», за что он был награждён мечами к имевшемуся у него ордену.

В 1864 году вернулся с Кавказа и окончательно поселился в Санкт-Петербурге, летние месяцы проводил в Судаке, где у него была мастерская, и также ежегодно предпринимал заграничные поездки и поездки по России.

В 1885 году получил заказ на серию картин с сюжетом о русско-турецкой войне, посетил места сражений на азиатском и европейском театре военных действий.

В 1900 году Лев Лагорио был избран почётным членом Академии художеств. В последние годы жизни Лев Феликсович Лагорио писал в основном море, а также береговые виды Финляндии и Норвегии.

Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище; могила утрачена.

Семья 

Был женат на Елене Антоновне Лубны-Герцык (1847—?).
 дочь Ольга (30.03.1865—?) окончила консерваторию, пела в Мариинском театре.

Брат — Карл Феликсович Лагорио, генерал-майор, скончался в Варшаве 11 мая 1901 года.

Двоюродный брат — Александр Евгеньевич Лагорио, известный русский петрограф, кристаллограф и минералог, обе дочери которого стали художницами:
 Аделаида Александровна (1886—1976) — миниатюристка;
 Мария Александровна Исцеленнова (Лагорио) (1893—1979) — художница и реставратор.

Память 
Феодосийский краеведческий музей разместился в доме Лагорио. Здание — объект культурного наследия народов России регионального значения значения.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биография на сайте «Русская живопись»

Художники-баталисты Российской империи
Художники-маринисты Российской империи
Выпускники Феодосийской гимназии
Выпускники Императорской Академии художеств
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Почётные члены Императорской Академии художеств
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург), чьи могилы утрачены